Veendijk (Westerwolde), een streek in de gemeente Westerwolde
 Veendijk (Midden-Groningen), een buurtje in de gemeente Midden-Groningen
 Veendijk (Westerveld), een dorp in Drenthe
 Veenkade (waterkering), dijk van veen